Le terme moelle ([], du latin medulla, même sens) peut désigner :
 Moelle osseuse, substance située à l'intérieur de nombreux os et permettant la formation des cellules du sang ;
 Moelle spinale ou moelle épinière, organe du système nerveux central contenu dans le canal vertébral ;
 Moelle allongée, partie inférieure du tronc cérébral, dans le crâne et faisant aussi partie du système nerveux central ;
 Moelle, un tissu végétal situé dans la tige des plantes vasculaires.

Voir aussi 
 Médullaire
 Médulla